«Они́ сража́лись за Ро́дину»:

 «Они сражались за Родину» — роман Михаила Шолохова о Великой Отечественной войне.
 «Они сражались за Родину» — фильм Сергея Бондарчука по одноимённому роману Михаила Шолохова.